Sitz (von sitzen) steht für:
 Sitz (juristische Person), Adresse und Gerichtsstand einer juristischen Person (Unternehmen, Verein, Organisation, Institution)
 Wohnsitz, der Ort, an dem eine Person wohnhaft ist
 Sitz (Adelssitz), Wohnstätte von Adeligen
 Sitz (Politik), Sitz eines Abgeordneten im Plenum des Parlaments oder in Ausschüssen
 Amtssitz, der Ort, an dem ein Amtsträger residiert
 einen Sitzplatz
 Autositz, Vorrichtung zum Sitzen in einem mehrspurigen (Kraft-)Fahrzeug
 Fahrradsattel als Sitz beim Fahrrad oder Mofa
 Motorradsattel als Sitz beim einspurigen Kraftfahrzeug (Motorrad)
 Sitzmöbel, Gegenstand oder eine Vorrichtung zum Sitzen

Körperhaltungen:
 Lotossitz, eine Körperhaltung
 Sitz des Reiters, die Körperhaltung des Reiters

Werkstoffkunde:
 Passform eines Kleidungsstückes
 Toleranz und Genauigkeit, mit der Bauteile miteinander verbunden sind, siehe Toleranz (Technik)

Der Imperativ „sitz!“ steht für
 ein Kommando für Hunde, an einem Ort zu bleiben; siehe Hundeerziehung#Hundekommandos

Sitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Sitz (* 1949), deutscher Diplomat und seit 2010 Generalkonsul in Vancouver
 Peter Sitz (1938–2013), deutscher Bergbauingenieur und Hochschullehrer

Sitz ist ferner der Name von Sixt-sur-Aff auf Gallo.

Siehe auch:

 Sitz im Leben, Fachterminus der Formgeschichte, bezeichnet die mutmaßliche ursprüngliche Entstehungssituation bzw. Funktion eines Textes